Хосе Круз има више значења:

 Хосе Круз, Бреча 14 кон Километро 4 Сур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Круз (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику